У статті наведено подробиці поіменних втрат 31-ї ОДШБр Збройних сил РФ під час Російсько-української війни.

Друга російсько-чеченська війна 
За даними організації «Союз десантников России», в ході війни загинули 34 десантники бригади:

Війна на Донбасі

Російське вторгнення в Україну (2022)

Примітки 

Втрати в російсько-українській війні за формуванням (РФ)
Списки:Російсько-українська війна (з 2014)